Паноптикум — многозначный термин.

 Паноптикум — система слежения за множеством людей одновременно, в виде круглой постройки с единственной точкой наблюдения. Идеальная тюрьма по мнению философа Иеремия Бентама.
 Паноптикум — коллекция необычных предметов и вообще что-либо необычное.
 Паноптикум — лунный город из книги «Незнайка на Луне».
 Паноптикум — крупнейший музей восковых фигур в Германии.